Александр Вячеславович Лавров (род. 18 марта 1991 года, Мяунджа, Магаданская область) — российский регбист, Мастер спорта России, выступавший на позиции лока.

Биография 
В начале карьеры выступал за «Булаву» (2008—2016). В команду ВВА-Подмосковье пришёл в 2016 году. Трёхкратный бронзовый призёр Чемпионата России по регби (2016—2018). До регби занимался тхэквондо и лёгкой атлетикой.

В 2016 году был вызван в сборную России, но не провёл ни одного матча за команду. В 2021 году завершил игровую карьеру.

Достижения 
 Бронзовый призёр Чемпионата России по регби: 2016, 2017, 2018

Примечания 

Регбисты России
Игроки РК «Булава»
Игроки РК «ВВА-Подмосковье»